У цій статті подано список футболістів, що зіграли принаймні один матч за основний склад команди в чемпіонаті України 2019—2020 років.

«Ворскла» (Полтава) 
Результат — 10-е місце.

Склад команди (47 футболістів виходили на поле).

«Десна» (Чернігів) 
Результат — 4-е місце.

Склад команди (26).

«Динамо» (Київ) 
Результат — 2-е місце.

Склад команди (29).

«Дніпро-1» (Дніпро) 

Результат — 7-е місце

Склад команди (31).

«Зоря» (Луганськ) 

Результат — 3-є місце

Склад команди (27).

«Карпати» (Львів) 
Результат — 12 місце.

Склад команди (44).

«Колос» (Ковалівка) 

Результат — 6 місце.

Склад команди (35).

«Львів» 
Результат — 11 місце.

Склад команди (35).

«Маріуполь» 

Результат — 8 місце.

Склад команди (32).

«Олександрія» 

Результат — 5 місце.

Склад команди (29).

«Олімпік» (Донецьк) 

Результат — 11 місце.

Склад команди (37).

«Шахтар» (Донецьк) 

Результат — 1 місце (13 титул).

Склад команди (32).

Примітки

Посилання 
Склади команд:

Чемпіонат України з футболу (склади команд)